La médaille d'or de Bessemer est décernée chaque année, par l' Institut des matériaux, des minéraux et des mines (IOM3) pour des services exceptionnels rendus à l'industrie sidérurgique, à l'inventeur ou au concepteur de toute innovation significative dans le processus utilisé dans la fabrication de l'acier, ou pour l'innovation dans l'utilisation de l'acier dans l'industrie manufacturière ou dans l'économie en général. Le récipiendaire est censé préparer et présenter la conférence Bessemer.

Il est créé par l'Institut du fer et de l'acier en 1874 par Sir Henry Bessemer et est attribué pour la première fois à Isaac Lowthian Bell en 1874. L'Institut du fer et de l'acier a fusionné en 1974 avec l'Institut des métaux, qui en 1993 est devenu une partie de l'Institut des matériaux, qui à son tour est devenu une partie de l'IOM3 en 2002.

Lauréats français 
 1889 Henri Schneider
 1900 Henri Paul François de Wendel
 1906 Floris Osmond
 1909 Alexandre Pourcel
 1911 Henry Le Chatelier
 1915 Pierre-Émile Martin
 1935 Albert Portevin
 2003 Jean-Pierre Birat

Références

Liens externes 
 iom3.org

Distinction fondée en 1874